Giallorenzo ist der Familienname folgender Personen:

 Mariano Giallorenzo (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Paul Giallorenzo (* 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker